Kardex může být:

 Kardex Group, švýcarská společnost se zaměřením na automatizaci
 Kardex (MAR), ochranná známka pro záznam o podávání léků
 Tonawanda Kardex, tým amerického fotbalu aktivní v letech 1916–1921

Reference